

Mitologia 
 Azan – figlio di Arcade e di Erato, padre di Clitore, diede il nome all'Azania, la parte dell'Arcadia che ereditò dal padre

Altro 
 Colorazione di Azan-Mallory – tecnica istologica